Gray Peak  steht für Berge
 Gray Peak (Antarktika)
 Gray Peak (Wyoming)
Siehe auch:
`Gray Mountain
`Grays Peak